Michael Rasmussen kan henvise til flere personer:

 Michael Rasmussen – dansk cykelrytter (født 1974)
 Michael Rasmussen (erhvervsmand) – dansk erhvervsmand (født 1964)
 Michael Rasmussen (ishockeyspiller) − canadisk ishockeyspiller (født 1999)